Skimming puede referirse a:

 el skimming, una modalidad de fraude con tarjetas de crédito;
 el skimboarding, un deporte acuático.